Portman bzw. Portmán steht für:

 Portmán, Hafenort in der Gemeinde La Unión (Spanien)
 Viscount Portman, britischer Adelstitel

Portman ist der Familienname folgender Personen: 
 Clem Portman (1905–1992), US-amerikanischer Tontechniker
 Daniel Portman (* 1992), britischer Schauspieler
 Eric Portman (1901–1969), britischer Schauspieler 
 John Portman (1924–2017), US-amerikanischer Architekt und Immobilienentwickler
 Mary Isabel Portman (1877–1931), britische Adlige
 Maurice Vidal Portman (1860–1935), britischer Offizier
 Natalie Portman (* 1981), israelisch-US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin
 Rachel Portman  (* 1960), britische Komponistin
 Richard Portman (1934–2017), US-amerikanischer Tontechniker
 Rob Portman (* 1955), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Portmann
 Porttmann